David Fernández può riferirsi a:
David Fernández Ortiz (1970-), attore spagnolo e comico, che ha giocato Rodolfo Chikilicuatre in Eurovision Song Contest 2008.
David Fernández Borbalán (1973-), un arbitro di calcio spagnolo.
David Fernández Miramontes (1976-), un ex calciatore spagnolo, attaccante svincolato.